Národní liga může být
 Národní liga – strana radikální, národní a demokratická, prvorepubliková strana
 Národní liga, protektorátní fotbalová soutěž
 Národní liga 1939/40
 Národní liga 1940/41
 Národní liga 1941/42
 Národní liga 1942/43
 Národní liga 1943/44
 Česká národní fotbalová liga
 Slovenská národní fotbalová liga
 Národní liga (baseball), baseballová soutěž v USA